Dieser Artikel behandelt die südkoreanische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland. Südkorea nimmt zum vierten Mal an der Endrunde teil.

Qualifikation 
Als Qualifikation zur WM-Endrunde  für die asiatischen Mannschaften diente wie zuvor die Asienmeisterschaft, die 2022 in Indien ausgetragen wurde. Für die Meisterschaft musste sich Südkorea bei einem Turnier im September 2021 in Usbekistan qualifizieren. Gegner waren die Mongolei und Usbekistan. Südkorea gewannen beide gegen Mannschaften und qualifizierte sich damit für die Asienmensterschaft.

Für die Meisterschaft nominierte Nationaltrainer Colin Bell, der die Mannschaft im Oktober 2019 übernommen hatte, 23 Spielerinnen, darunter 12 Spielerinnen, die schon zum Kader für die WM 2019 gehört hatten.

Die südkoreanische Mannschaft gewann die ersten beiden Spiele gegen Vietnam und Myanmar und traf im letzten Gruppenspiel auf Titelverteidiger Japan, das gegen die beiden Mannschaften ebenfalls aber höher gewonnen hatte. Für den Gruppensieg musste Südkorea also gewinnen, geriet aber bereits in der ersten Minute in Rückstand. Dabei blieb es bis zur 85. Minute, dann gelang der drei Minuten zuvor eingewechselten Seo Ji-youn mit ihrem ersten Länderaspieltor noch der Ausgleich, der aber an der Konstellation für das Viertelfinale nichts mehr änderte. Hier trafen sie auf Australien, das als Co-Gastgeber zwar für die WM automatisch qualifiziert war, aber dennoch an der Meisterschaft teilnahm. Durch ein Tor von Rekordtorschützin Ji So-yun drei Minuten vor dem Spielende erreichte Südkorea nicht nur das Halbfinale, sondern auch die WM-Endrunde. Im Halbfinale  wurden die Philippinen mit 2:0 bezwungen, wodurch erstmals das Finale erreicht wurde. Hier trafen sie auf Rekordasienmeister China, der zuletzt 2008 das Finale erreicht hatte. Die Südkoreanerinnen gingen in der 27. Minute in Führung und erhöhten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf 2:0. In der zweiten Halbzeit konnten die Chinesinnen aber das Spiel drehen und in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielen.

In den zwei Qualifikations- und sechs Meisterschaftsspielen wurden 21 Spielerinnen eingesetzt, von denen sieben in allen acht Spielen eingesetzt wurden. Zu ihrem Debüt kam in der Qualifikation  Kim Seong-mi beim 12:0 gegen die Mongolei. Insgesamt erzielten die südkoreanischen Spielerinnen 25 Tore, hinzu kamen zwei Eigentore. Die meisten Tore für die südkoreanische Mannschaft erzielten Ji So-yun (6, davon eins in der Qualifikation) und Moon Mi-ra (5, alle in der Qualifikation). Insgesamt trafen zehn südkoreanische Spielerinnen beim Turnier und der Qualifikation ins Tor.

Qualifikation für die Asienmeisterschaft 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Asienmeisterschaft

Gruppenspiele 

|}

K.-o.-Runde

Vorbereitung 
Im Juli 2022 nahm Südkorea mit dem Großteil der Spielerinnen des Kaders der Asienmeisterschaft an der Ostasienmeisterschaft teil und verlor das erste Spiel gegen Japan mit 1:2. Nach einem 1:1 gegen China wurde das letzte Spiel gegen die Republik China/Taiwan mit 4:0 gewonnen. Im September wurde mit 1:0 gegen Jamaika gewonnen, im November gab es zwei Spiele gegen WM-Co-Gastgeber Neuseeland, die 1:0 und 1:1 endeten. Im Februar 2023 nahmen die Südkoreanerinnen am zum zweiten Mal ausgetragenen Arnold Clark Cup teil, an dem die WM-Teilnehmer England und Italien sowie Belgien teilnahmen. Die Südkoreanerinnen verloren die drei Spiele und wurden Letzte. Im April spielen sie zweimal (7. und 11.) gegen WM-Neuling Sambia.

Auslosung 

Für die am 22. November 2022 stattgefundene Auslosung der WM-Gruppen war Südkorea aufgrund der Platzierung in der FIFA-Weltrangliste vom 13. November 2022 Topf 2 zugeteilt. Die Mannschaft konnte somit auf Weltmeister USA, Deutschland oder Co-Gastgeber Neuseeland treffen. Aufgrund des Modus konnte sie nicht auf eine der vier anderen Mannschaften des asiatischen Verbandes treffen. Letztlich wurde die Mannschaft der Gruppe mit Gruppenkopf Deutschland zugelost, auf den sie im letzten Gruppenspiel treffen wird. Weitere Gegner sind WM-Neuling Marokko und Kolumbien. Die vier Mannschaften der Gruppe wurden bei ihrer letzten Kontinentalmeisterschaft jeweils Vizemeister. Keine Mannschaft hat schon mal gegen die anderen Gruppengegner gespielt. Alle Spiele – auch mögliche K.-o.-Spiele – finden in Australien statt.

Gruppenspiele 

|}

Einzelnachweise 

Weltmeisterschaft der Frauen 2023
Südkorea
2023